TLC – w chemii analitycznej, cienkowarstwowa chromatografia cieczowa (ang. Thin Layer Chromatography)
 TLC – w medycynie, całkowita pojemność płuc (ang. Total Lung Capacity)
 TLC – eksportowa marka zakładów produkujących zestawy głośnikowe ProTonsil (dawniej Tonsil)
 TLC – amerykański zespół muzyczny
 TLC – stacja telewizyjna firmy Discovery Communications
 Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca (TLC od ang. True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days)
 TLC: Tables, Ladders & Chairs Match – rodzaj walki w wrestlingu.
 WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs – gala PPV organizowana przez World Wrestling Entertainment.